Trompo (joguina)
 El Trompo muntanya de la Vall de Marfà, al terme municipal de Castellcir (Moianès)